José Luis Martínez può riferirsi a:

 José Luis Martínez Rodríguez (1918-2007), accademico e diplomatico messicano.
 José Luis Martínez Gordo (1935-2016), cantante spagnolo, noto anche come José Luis y su guitarra;
 José Luis Martínez Jiménez (1979-), ciclista spagnolo;
 José Luis Martínez Gullotta (1984-), calciatore argentino;
 José Luis Martínez González (1964-), politico spagnolo;
 José Luis Martínez Gómez (1935-2017), cestista spagnolo
 José Luis Martínez (1970-2005), atleta spagnolo, specializzato nel getto del peso
 José Luis Martínez (1943-2004), atleta spagnolo, specializzato nel lancio del martello
 José Luis Martínez, atleta spagnolo, specializzato nella velocità
 José Luis Martínez (1926-1914), tiratore spagnolo
 José Luis Martínez (1968-), sollevatore spagnolo
 José Luis Martínez Bazán (1942-2015), arbitro uruguaiano